Дмитрий Владимирович Легеза (род. 25 сентября 1966, Ленинград) — российский поэт и прозаик, организатор литературной деятельности.

Биография 
Родился в Ленинграде (Санкт-Петербурге) в 1966 году, окончил физико-математическую школу № 239, затем 1-й Ленинградский Медицинский институт им. акад. И. П. Павлова, работал врачом, имеет ряд научных работ и степень кандидата медицинских наук. Член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза российских писателей, один из основателей и редактор ЛИТО «ПИИТЕР», сооснователь и член оргкомитета международного литературного фестиваля «Петербургские мосты».

Библиография 
 Книги
 «Башмачник» (2006, СПб)
 «Кошка на подоконнике» (2010, СПб)

 Антологии
 «Стихи в Петербурге 21 век» (2005, СПб)
 «Формация» (2008, СПб)
 «Аничков мост» (2010, СПб)
 «Собрание сочинений» (2011, СПб)
 «Лучшие стихи 2010» (2012, М)
 «Лучшие стихи 2011» (2013, М)

 Альманахи
 «Южный Альманах» (Беер-Шева, Израиль, 2005, 2009)
 «Anno» (СПб, 2001—2006)
 «Литературные кубики» (СПб 2006, 2007)

 Публикации в журналах
 «Знамя» («Настоящие самураи», 2007)
 «Новый берег» (Дания: 2006; «Дорожно-юбилейное и др.», 2010)
 «Интерпоэзия» (США: «Балтийское лекарство», 2006; «Два стихотворения», 2010)
 «Зинзивер» («Девочка и лётчик», 2011; «Сказки про девочек», 2013)
 «Бельские просторы»
 «Северная Аврора»

Награды и премии 
 Лауреат конкурса им. Даниила Хармса «Четвероногая ворона» (2013)
 Благодарность за оказание медицинской помощи больным с черепно-мозговой травмой (1998) и диплом «За неоценимую помощь на  Х Международном фестивале имени М. А. Волошина» (2012).

Отзывы 

 Критик Ольга Земляная в статье "Остроумие, или искусство быстрого ума, узника «Интеллигентского гетто» (альманах «Молодой Петербург», 2009, СПб)
«Быстрому уму Легезы нормативный словарь часто бывает недостаточен, и тогда поэт прибегает к словотворчеству. Окказионализмов у Легезы не счесть — филологи могут уже защищать диссертации, но это словотворчество в рамках как системы русского словообразования, так и нормативного русского языка» 

 Юрий Володарский в статье «Говорящая поэзия» («Еженедельник 2000», 2010, Украина)
 «Тем не менее своё маленькое открытие на нынешних „Лаврах“ я совершил. Имя ему — Дмитрий Легеза, ведущий поэт Петербурга, с которым я, по иронии судьбы, был уже несколько лет знаком, но вот на его стихи особого внимания не обращал. Выступление Легезы в программе „Петербургских мостов“ стало одним из самых ярких на фестивале. Питерский поэт очаровал аудиторию по-аптекарски точной дозировкой добродушной иронии со светлой печалью и безукоризненным мастерством»

Примечания

Ссылки 
Сетевые ресурсы
 Дмитрий Легеза в «Журнальном зале»
 Дмитрий Легеза на евразийском журнальном портале «Мегалит»
 О Дмитрие Легезе в седьмом выпуске антологии Юлии Беломлинской «Стихи в Петербурге 2010»
 Интервью петербургскому поэту и критику Елене Елагиной для журнала «Бельские просторы» № 3, 2012

Поэты XX века
Русские поэты
Поэты Санкт-Петербурга
Русские писатели XX века
Русские писатели по алфавиту